Loega (rivier), een rivier in Europees Rusland (oblast Novgorod en Leningrad)
 Loega (stad), een stad aan deze rivier (oblast Leningrad)